Filipovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Филипово) :
Filipovo, village de l'obchtina de Bansko, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Filipovo, village de l'obchtina de Topolovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo.
en Serbie, l'actuel Bački Gračac dont c'est l'ancienne appellation.